Erwin Mięsowicz (1875–1914) – polski lekarz internista
 Kazimierz Mięsowicz (1892–1980) – kapitan artylerii Wojska Polskiego
 Marian Mięsowicz (1907–1992) – polski fizyk
 Michał Mięsowicz (1864–1938) – polski zegarmistrz
 Irmina Mięsowicz – polski biolog, doktor habilitowany, specjalistka w zakresie antropologii i biomedycznych podstaw rozwoju człowieka